Desa Cintakarya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cintakarya (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 107,40), Jawa Barat, 
 Desa Cintakarya (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 108,50), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar